ZGV steht als Abkürzung für:

 Zentralstelle für Gesamtverteidigung in der Schweiz
 Zentralverband Gewerblicher Verbundgruppen in Deutschland
 Zivilgerichtliche Verfahren in Österreich, siehe Zivilverfahrensrecht (Österreich)
 Zulässige Gesamtverformung, Kennwert von Dichtstoffen zur Fugenabdichtung

Abkürzung